Holding His Own – film del 1911 prodotto dalla Essanay
 Holding His Own – film del 1928 diretto da Leslie Goodwins